6-й корпус резервной кавалерии Великой армии () — образован 9 февраля 1814 года. Корпус был сформирован путем объединения недавно прибывшей дивизии драгун с испанского фронта, второй дивизии "дракон" и дивизии легкой кавалерии, состоящей из гусар и егерей-кавалеристов. Последние две дивизии включали подразделения бывшего 3-го кавалерийского корпуса. Командиром корпуса был назначен генерал Франсуа Этьен де Келлерман

Боевой путь корпуса 
В феврале 1814 года 6-й кавалерийский корпус отличился в бою у Мормана (17 февраля), отбив у противника 11 орудий и захватив 20 тысяч пленных.

Состав корпуса 
На 19 февраля 1814 года:
 4-я дивизия лёгкой кавалерии (дивизионный генерал Шарль-Клод Жакино)
 5-я дивизия тяжёлой кавалерии (дивизионный генерал Шарль Трейяр)
 6-я дивизия тяжёлой кавалерии (дивизионный генерал Николя Руссель д’Юрбаль)

Командующие корпусом 
 дивизионный генерал Франсуа-Этьен Келлерман (19 февраля – 11 апреля 1814)

Примечания

Литература 
 Digby Smith, «The Napoleonic Wars Data Book»
 Анри Лашук, «Наполеон. История всех походов и битв. 1796–1815» — М., 2008.
 Дэвид Чандлер, «Военные кампании Наполеона» — М., 2011.

Ссылки 
 6-й корпус 7 марта 1814 года
 6-й корпус 2 апреля 1814 года

Наполеоновская армия
Кавалерийские корпуса Франции